Третьи по счёту Игры малых государств Европы прошли в 1989 году в столице Кипра — Никосии. Большинство выставочных мероприятий, в том числе церемонии открытия и закрытия прошли на стадионе Макарио, в то время как внутренние мероприятия были проведены в Лефкотео.

Медальный зачёт 

Финальная таблица:

Примечания 

Международные спортивные соревнования на Кипре
Игры малых государств Европы
Спорт на Кипре в 1989 году
Спорт в Никосии